

Sigle
 RDE – registratore di dati di evento
 RDE – Real Driving Emissions – standard per la rilevazione dei parametri di inquinamento delle automobili

Codici 
 RDE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Merdey (Indonesia)

Case editrici 
 RDE – Ricerche Design Editrice; editore di Milano, noto in particolare per la pubblicazione della rivista di design MODO